Falken kan henvise til

 Falken (rutsjebane), en rutsjebane i Fårup Sommerland
 Falken (superhelt), en superhelt i Marvel Comics' univers